La combinaison du prénom et du nom associés Ambroise Rendu peut désigner : 

 Ambroise Rendu (1778-1860), administrateur, pédagogue et traducteur français (le toponyme de l'avenue Ambroise-Rendu à Paris lui rend hommage) ; 
 Ambroise Rendu (1847-1934), petit-fils du précédent, homme politique français.
 Ambroise Rendu (1874-1973), fils du précédent, homme politique français.